Moosenalm bezeichnet:

 Moosenalm, eine Alm im Lattengebirge bei Schneizlreuth
 Moosenalm (Samerberg), eine Alm in der Gemeinde Samerberg
 Moosenalm (Lenggries), eine Alm in der Gemeinde Lenggries.